La palabra "Cuatricromía" se puede referir a lo siguiente:

 Cuatricromía, sistema de impresión basado en la mezcla de cuatro colores (cian, magenta, amarillo y, negro) en diferentes proporciones para así obtener todos los demás colores existentes.
 Cuatricromía, undécimo álbum grabado en estudio del grupo español de música electro-pop, Fangoria, publicado en el año 2013.